La rue Engels est un odonyme en l'honneur de Friedrich Engels, philosophe et théoricien socialiste allemand (1820-1895).

France

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue Frédéric Engels à Saint-Nazaire

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue Frédéric Engels à Arles

Rhône-Alpes 
 Isère :
 Rue Engels à Fontaine